PIC — микроконтроллеры гарвардской архитектуры.
 PIC — сокр. от  — контроллер прерываний.
 PIC — сокр. от  — фотонная интегральная схема.
 PIC — сокр. от  — командир воздушного судна.
 PIC — сокр. от  — метод численного решения некоторых видов дифференциальных уравнений.
 PIC — сокр. от  — позиционно-независимый код.